Guanyin bezeichnet:

 Guanyin (觀音 / 观音), die chinesische Variante des Bodhisattva Avalokiteshvara, einer buddhistische Göttin;
 Guanyin (Taoyuan) (觀音區), Bezirk der regierungsunmittelbaren Stadt Taoyuan in der Republik China auf Taiwan;
 Guanyin (Anju), Großgemeinde (观音镇) des Stadtbezirks Anju der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Guanyin (Gongcheng), Gemeinde (观音乡) im Autonomen Kreis Gongcheng der Yao im Autonomen Gebiet Guangxi in China.